

Pessoas
Melissa (filósofa) — filósofa e matemática pitagórica
Melissa (cantora) — cantora gospel brasileira

Localidades 
Melissa (Itália) — comuna italiana na província de Crotone, na Calábria;
Melissa (Texas) — cidade dos Estados Unidos

Plantas 
 Melissa officinalis, ou Erva cidreira

Outros usos 
Melissa (Grendene) — linha de calçados da Grendene
Melissa (mitologia) — entidade da mitologia grega
Melissa (género) — gênero botânico a que pertence a erva-cidreira
Melissa (vírus de computador)
Melissa (álbum) — álbum de Mercyful Fate

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos